Шон Коннері, Сер То́мас Шон Ко́ннері (англ. Sir Thomas Sean Connery; 25 серпня 1930, Единбург — 31 жовтня 2020, Багамські острови) — шотландський кіноактор і продюсер.
 Джейсон Коннері, Джейсон Джозеф Коннері (англ. Jason Joseph Connery; нар. 11 січня 1963) — шотландський актор.

Див. також
 13070 Шонконнері